parnica

Naselja u BiH:
 Parnica (Maglaj, BiH), naselje u općini Maglaj